est, dans la mythologie japonaise, le frère aîné d'Amaterasu et le père de Konohanasakuyahime, la déesse du mont Fuji.

Il s'agit d'un dieu important qui contrôle les montagnes, les mers et la guerre. 

Son plus important sanctuaire est situé sur l'île Ōmishima à Imabari : .

Notes et références 

Divinité shinto
Divinité de la guerre